Рагаб (; также Раав, Рахав, или Рехаб) — в Библии название Египта.
 Рагаб, Хасан (1911—2004) — египетский военный, дипломат и общественный деятель.

См. также 
 Раав (значения)
 Рааб

Примечания